Municipio de Brush Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Brush Creek (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Brush Creek (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Yancey.
 Municipio de Brush Creek (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Faribault.
 Municipio de Brush Creek (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Brush Creek (condado de Gasconade, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Gasconade.
 Municipio de Brush Creek (condado de Wright, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Brush Creek (condado de Adams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Brush Creek (condado de Jefferson, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Brush Creek (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.
 Municipio de Brush Creek (condado de Scioto, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Scioto.
 Municipio de Brush Creek (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fulton.